Division III i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016 spelades 31 mars-6 april 2016 i Istanbul, Turkiet. Värdnationen Turkiet vann turneringen och flyttades upp till Division II B inför Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017.

Deltagande lag
Till turneringen var sju lag kvalificerade. Förenade Arabemiraten lämnade dock återbud kort innan turneringen vilket innebar att endast sex lag deltog.

 – Nedflyttat från Division II Grupp B 2015

Tabell

Matchresultat 
Alla Georgiens matcher ändrades i efterhand till 0-5 förluster eftersom de använt otillåtna spelare.

Referenser

2016 i Turkiet
Ishockey i Turkiet
Ishockeysäsongen 2015/2016
Sportevenemang i Turkiet
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016
Sport i Istanbul